Казахстан — держава у Середній Азії з 1991 року
 Казахська РСР — союзна республіка в складі СРСР, що існувала протягом 1936—1991 років
 Казакська АСРР — автономна республіка у складі РРФСР, що існувала протягом 1925—1936 років

Казахстан — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Казахстан — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Казахстан — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Казахстан — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Казахстан — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Казахстан — село, Келеський район, Туркестанська область
 Казахстан — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Казахстан — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Казахстан — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Казахстан — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Казахстан — село, Шардаринський район, Туркестанська область

Інше
 2178 Казахстанія — астероїд головного поясу.